Pedra do Sol - calendário utilizado pelos astecas.
Pedra do Sol - um mineral constituinte de várias rochas.
Pedra do sol Viking - um tipo de mineral usado para localizar o sol em um céu completamente nublado

Desambiguação